Miejscowości w Polsce:
 Strzeżów Drugi
 Strzeżów Pierwszy